Фанданго може да се отнася за:

 Фанданго – българска рок група
 Фанданго – прякор на американския кечист Джони Къртис
 фанданго – вид танц